Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2018 vond plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 september 2018 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Zhang Shuai was het tweede reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich echter af, wegens een schouderblessure.

De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet sneuvelde in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Wang Qiang uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Kazachse Joelija Poetintseva in twee sets. Wang wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Guangzhou op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Elise Mertens en Demi Schuurs hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Australische duo Monique Adamczak en Jessica Moore won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Danka Kovinić en Vera Lapko in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Adamczak had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Moore ook een.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Guangzhou 2018
Guangzhou